Le fleuve Coal  (en ) est un cours d’eau de la région du Fiordland, dans l’Île du Sud de la Nouvelle-Zélande.

Géographie
Il prend naissance dans le sud de Stephens Peak et s’écoule vers le sud-ouest dans la Mer de Tasman , drainant les lacs Beattie, Swan et Paradise dans le Parc national de Fiordland.

Voir aussi 

 Liste des cours d'eau de la Nouvelle-Zélande

Notes et références

Notes 

Land Information New Zealand - Search for Place Names

Références 

Cours d'eau de la région du Southland en Nouvelle-Zélande
Parc national de Fiordland